Керит (похідна слюд)
 Керит (бітумінозний продукт)